Plataforma continental
 Plataforma (informàtica)
 Plataforma de llançament
 Plataforma de videojocs
 Videojoc de plataformes
 Plataforma (obra de teatre)